Drepanoconis är ett släkte av svampar. Drepanoconis ingår i familjen Cryptobasidiaceae, ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Drepanoconis